Antonius Brugmans (1732-1789), hoogleraar wis- en natuurkunde
Hajo Brugmans (1868-1939), een Nederlands historicus
Hendrik Brugmans (1906-1997), een Nederlands politicus, ambtenaar en taalkundige
Henri Johan Frans Willem Brugmans (1884-1961), een Belgisch filosoof en hoogleraar pedagogiek en psycholoog
Ieb Brugmans (1896-1992), een Nederlands historicus
Sebald Justinus Brugmans (1763-1819), een Nederlands arts en botanicus